Stay Tuned est une série télévisée canadienne diffusée sur CBC Television de 1976 à 1977.
 Stay Tuned est un film américain réalisé par Peter Hyams et sorti en 1992.
 Stay Tuned est un album de Chet Atkins.
 Stay Tuned est un album du groupe canadien Sharon, Lois & Bram.

Homonymie